Tiainen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Arto Tiainen (1930-1998), fondeur finlandais
Juha Tiainen (1955-2003), athlète finlandais de hockey sur glace
 (né en 1966), compétiteur finlandais d'enduro
 (1891-1958), colonel finlandais
 (né en 1954), coureur longue distance finlandais
 (né en 1966), joueur finlandais de football

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois